Карлос III од Шпаније () је био краљ Шпаније и краљ Две Сицилије.

Рођен је 20. јануара 1716. у Мадриду а умро 14. децембра 1788. такође у Мадриду. Био је најстарији син Филипа V од Шпаније и Изабеле Фарнсес од Парме.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1716.
Умрли 1788.
Шпански владари
Краљеви Сицилије
Краљеви Напуља
Мадриђани
Личности Седмогодишњег рата